Михаил Голицын: Голицын, Михаил Александрович (1804—1860) — дипломат и библиофил.
 Голицын, Михаил Алексеевич (1687—1775) — шут императрицы Анны Иоанновны.

 Голицын, Михаил Владимирович (1926—2015) — геолог, преподаватель.
 Голицын, Михаил Григорьевич (1808—1868) — князь; поэт, публицист.

 Голицын, Михаил Фёдорович (1800—1873) — попечитель Голицынской больницы.